Het seizoen 2000/01 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Klein Zwitserland en HDM als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 2001/02. 

GCHC, Huizen, Gron.Studs en DSHC degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 2000
Hockey in 2001
Overgangsklasse hockey